Kaczvinszky János (1818–1880) színész, színigazgató, az orvos nagyapja
 Kaczvinszky János (1871–1924) sebészorvos